Mystery, een fictiegenre
 Mystery (Canadese band), een Canadese rockband
 Mystery (diskjockey)
 Mystery (Live), een single
 Mystery (Noorse band)
 Mystery (Phantasialand), een themagedeelte in het Duitse attractiepark Phantasialand